Boracza – szczyt w Sudetach
 Boracza – potok w Beskidzie Żywieckim, dopływ Żabniczanki

Zobacz też 
 Hala Boracza – polana w Beskidzie Żywieckim